Ward se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan C. Ward
 Ann Marie Ward
 Daniel Bertram Ward
 Darren F. Ward
 John B. Ward
 Lester Frank Ward
 Nathaniel Bagshaw Ward
 Peter D. Ward
 Philip S. Ward